Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2009 odbyły się w koreańskim mieście Gangneung między 21 a 29 marca w Gangneung International Ice Rink.

Obrońcą tytułu mistrza świata była kanadyjska drużyna Jennifer Jones. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata kobiet złoty medal zdobyła drużyna ze strefy Pacyfiku – Chinki (Wang Bingyu) w finale pokonały Szwedki (Anette Norberg) 6:8:. Brązowy medal wywalczyły Dunki (Angelina Jensen) pokonując w małym finale Kanadyjki (Jennifer Jones) 7:6.

W 31-letniej historii mistrzostw świata po raz piąty Kanada nie zajęła żadnego medalowego miejsca, drugi raz doprowadziła do tego Jennifer Jones, pierwszy raz podczas MŚ 2005. Frances Brodie Award dostała Marianne Rørvik.



Reprezentacje 

* – na Mistrzostwa została zgłoszona Tina Tichatschke, Światowa Federacji Curlingu nie dopuściła jej do gry.

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Prz – przejęte

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał 
28 marca 2009, 19:00

1-2 
27 marca 2009, 19:00

3-4 
28 marca 2009, 14:00

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 17.

Prz – przejęte

Sesja 1. 
21 marca 2009, 15:00

Sesja 2. 
21 marca 2009, 20:00

Sesja 3. 
22 marca 2009, 10:00

Sesja 4. 

22 marca 2009, 15:00

Sesja 5. 
22 marca 2009, 20:00

Sesja 6. 
23 marca 2009, 10:00

Sesja 7. 
23 marca 2009, 15:00

Sesja 8. 
23 marca 2009, 20:00

Sesja 9. 
24 marca 2009, 10:00

Sesja 10. 
24 marca 2009, 15:00

Sesja 11. 
24 marca 2009, 20:00

Sesja 12. 
25 marca 2009, 10:00

Sesja 13. 
25 marca 2009, 15:00

Sesja 14. 
25 marca 2009, 20:00

Sesja 15. 
26 marca 2009, 10:00

Sesja 16. 
26 marca 2009, 15:00

Sesja 17. 

26 marca 2009, 20:00

Statystyki

Chiny

Dania

Kanada

Korea

Niemcy

Norwegia

Rosja

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w curlingu
2009 w Korei Południowej
Zawody sportowe w Gangneung
Curling w Korei Południowej